Název Želechovice má více sídel: 
 Želechovice – obec v okrese Olomouc
 Želechovice (Čížkovice) – část obce Čížkovice v okrese Litoměřice
 Želechovice nad Dřevnicí – obec v okrese Zlín, do roku 2008 část statutárního města Zlín

Externí odkazy